Берч-Крик:

 Берч-Крик — река на северо-востоке штата Аляска, США.
 Берч-Крик — статистически обособленная местность в зоне переписи населения Юкон-Коюкук, штат Аляска, США.
 Берч-Крик — гражданский аэропорт города Берч-Крик (Аляска, США). 
 Берч-Крик — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.